Red Stripe steht für:

 Red Stripe, Entladungen bei Gewittern, siehe Sprite (Wetterphänomen) #Red Sprites
 Red Stripe, Biermarke von Desnoes & Geddes